Turell ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Turell (* 1975), uruguayischer Künstler
 Dan Turèll (1946–1993), dänischer Schriftsteller
 Jane Colman Turell (1708–1735), neuenglische Dichterin
 Saul J. Turell (1921–1986), US-amerikanischer Dokumentarfilmer

Siehe auch:
 Turel
 Turrell
 Durell